Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 1980'''.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

1980
Športi Zimskih olimpijskih iger 1980